Curtis Glencross – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Hamish Glencross – chitarrista scozzese
 Nicola Glencross – wrestler scozzese